L'edizione 1968-69 della Eredivisie vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo furono Ove Kindvall () e Dick van Dijk (), con 30 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Feyenoord campione dei Paesi Bassi 1968-69.
 Volendam e Fortuna SC retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1968-1969

Calcio nel 1968
Calcio nel 1969
Campionato olandese di calcio